Il Gruppo D della zona Euro-Africana Group I nella Fed Cup 2010 è uno dei 4 gruppi in cui è suddiviso il Group I della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin.(vedi anche Pool A, Pool B, Pool C)

Austria vs. Bielorussia

Bosnia-Erzegovina vs. Gran Bretagna

Bosnia-Erzegovina vs. Bielorussia

Gran Bretagna vs. Austria

Gran Bretagna vs. Bielorussia

Bosnia-Erzegovina vs. Austria

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2010